Сборный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сборный — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 1990-е годы.

Россия 
 Сборный — хутор в Крыловском районе Краснодарского края.
 Сборный — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Сборный — посёлок в Мордовском районе Тамбовской области.